bima – pojęcie z zakresu architektury
 Bima – miasto w Indonezji
 Bimowie (Bima) – indonezyjska grupa etniczna
  – państwo historyczne
 bima – język austronezyjski